La famille du Plessis de Jarzé, issue des seigneurs de la Roche-Pichemer, est apparemment originaire d'une petite terre, à peine connue au point de vue féodal, située en Argentré (différent d'Argentré-du-Plessis, en Bretagne occidentale, pas très éloigné).

Histoire 
On y trouve en effet Pierre du Plessis en 1393 et, de 1434 à 1454, Guillaume du Plessis, seigneur de la Roche-Pichemer. René du Plessis, fils de Guillaume, posséda aussi les deux terres. Il n'est pas nécessaire de pousser plus loin l'enquête pour établir que le petit fief du Plessis en Argentré a donné son nom aux seigneurs de la Roche-Pichemer, et par là même à la famille du Plessis de Jarzé.

Parmi ceux qui naquirent à la Roche-Pichemer, on distingue :
 Jean du Plessis, frère aîné de Guillaume, mari de Jeanne Triganne, laquelle convola avec N. Coueffé ; il se distingua assez dans la guerre contre les Anglais pour être honoré de la confiscation de ses biens par le roi d'Angleterre au profit de Richard Auxel. Il mourut prisonnier en 1434 ;
 René du Plessis (°1551 - † 1607), est comte de Jarzé, par suite de son mariage en 1572 avec Renée Bourré (arrière-petite-fille de Jean Bourré sgr. du Plessis-Bourré et de Jarzé, elle hérita de sa sœur Yolande Bourré, assassinée par Charles de Souvigné, son mari). Ils eurent : René (1579), Françoise (1582), Ambroise (1584), Charles (1586), René (1587), François (1588). Il eut un commandement parmi les royaux pendant les guerres de religion, soit sous le duc d'Épernon, soit sous les ordres du maréchal de Lavardin. Il était catholique, ce qui n'empêchait pas ses troupes de profaner les églises et de commettre des cruautés et des horreurs. Henri IV le chargea en 1593 et le  de garder son château de Jarzé contre les ligueurs qui occupaient plusieurs places voisines. Chevalier de l'Ordre du roi et gentilhomme ordinaire, il mourut au Château de la Roche-Pichemer en 1607. Il fut inhumé dans l'église de Saint-Ouën le . Son écusson porte écartelé au 1 et au 4 de gueules à un massacre de cerf d'argent surmonté de 2 croissants de même posés l'un sur l'autre, au 2 et au 3 d'argent à une bande de fusées de gueules, à la bordure de sable chargée de 8 besans d'or ;
 René du Plessis de Jarzé (1613-1676), le Beau Jarzé, capitaine des gardes du corps du roi, soupirant d'Anne d'Autriche, petit-fils du précédent, ne naquit point comme ses frères et sœurs au Château de la Roche-Pichemer, qu'il vendit en 1645. Ses descendants conservèrent encore moins de liens avec le Bas-Maine où ils ne possédèrent plus que la terre de Villiers (à Sainte-Gemmes-le-Robert).

Notes et références

Bibliographie 
 Chartrier d'Hauterives
 Revue d'Anjou, t. II, p. 384, et année 1883, article d'Arthur du Chêne
 Pinard, Chronologie militaire, t. VI, p. 234
 Archives de Maine-et-Loire, E. 2.362
 , t. III, p. 289

Articles connexes 
 Armorial des familles du Maine
 Armorial des familles d'Anjou

Famille noble française
Famille noble d'Anjou et du Maine